Головинский сельский округ

Белгородская область 

Головинский сельский округ Белгородского района

Владимирская область 

Головинский сельский округ Судогодского района

Еврейская автономная область 

Головинский сельский округ Биробиджанского района

Московская область 

Головинский сельский округ Щёлковского района (1994—2006)

Ульяновская область 

Головинский сельский округ Николаевского района

Ярославская область 

Головинский сельский округ Угличского района